Следователь:

 Следователь — должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу.
 «Следователь» — телевизионная биографическая драма 1997 года режиссёра Криса Оксли.